Le xian de Weishan (微山) est une subdivision administrative de la province du Shandong en Chine ;
 Le xian autonome yi et hui de Weishan (巍山) est une subdivision administrative de la province du Yunnan en Chine.